Göran Åberg kan syfta på bland andra:

* Göran Åberg (1948–2001), svensk fotbollsspelare
 Göran Åberg (1935–2019), svensk kyrkohistoriker